Dit is een lijst van planetoïden 5701-5800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (5701) Baltuck || 1929 VS || 26 oktober 1929 || C. W. Tombaugh
|-
| (5702) Morando || 1931 FC || 16 maart 1931 || M. F. Wolf
|-
| (5703) Hevelius || 1931 VS || 15 november 1931 || K. Reinmuth
|-
| (5704) Schumacher || 1950 DE || 17 februari 1950 || K. Reinmuth
|-
| (5705) Ericsterken || 1965 UA || 21 oktober 1965 || H. Debehogne
|-
| (5706) Finkelstein || 1971 SS1 || 23 september 1971 || Crimean Astrophysical Observatory
|-
| (5707) Shevchenko || 1976 GY3 || 2 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (5708) Melancholia || 1977 TC1 || 12 oktober 1977 || P. Wild
|-
| (5709) Tamyeunleung || 1977 TS3 || 12 oktober 1977 || Purple Mountain Observatory
|-
| (5710) Silentium || 1977 UP || 18 oktober 1977 || P. Wild
|-
| (5711) Eneev || 1978 SO4 || 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (5712) Funke || 1979 SR || 25 september 1979 || A. Mrkos
|-
| (5713) - || 1982 FF3 || 21 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (5714) Krasinsky || 1982 PR || 14 augustus 1982 || N. S. Chernykh
|-
| (5715) Kramer || 1982 SE1 || 22 september 1982 || E. Bowell
|-
| (5716) Pickard || 1982 UH || 17 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (5717) Damir || 1982 UM6 || 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (5718) Roykerr || 1983 PB || 4 augustus 1983 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (5719) Křižík || 1983 RX || 7 september 1983 || A. Mrkos
|-
| (5720) Halweaver || 1984 FN || 29 maart 1984 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5721) - || 1984 SO5 || 18 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (5722) Johnscherrer || 1986 JS || 2 mei 1986 || INAS
|-
| (5723) Hudson || 1986 RR2 || 6 september 1986 || E. Bowell
|-
| (5724) - || 1986 WE || 22 november 1986 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (5725) Nördlingen || 1988 BK2 || 23 januari 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5726) Rubin || 1988 BN2 || 24 januari 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5727) - || 1988 BB4 || 19 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (5728) - || 1988 BJ4 || 20 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (5729) - || 1988 TA1 || 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5730) Yonosuke || 1988 TP1 || 13 oktober 1988 || Y. Oshima
|-
| (5731) Zeus || 1988 VP4 || 4 november 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5732) - || 1988 WC || 29 november 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (5733) - || 1989 AQ || 4 januari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5734) Noguchi || 1989 AL1 || 15 januari 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5735) Loripaul || 1989 LM || 4 juni 1989 || E. F. Helin
|-
| (5736) Sanford || 1989 LW || 6 juni 1989 || E. F. Helin
|-
| (5737) Itoh || 1989 SK || 30 september 1989 || T. Nomura, K. Kawanishi
|-
| (5738) Billpickering || 1989 UY3 || 27 oktober 1989 || E. F. Helin
|-
| (5739) Robertburns || 1989 WK2 || 24 november 1989 || R. H. McNaught
|-
| (5740) Toutoumi || 1989 WM3 || 29 november 1989 || Y. Oshima
|-
| (5741) Akanemaruta || 1989 XC || 2 december 1989 || W. Kakei, M. Kizawa, T. Urata
|-
| (5742) - || 1990 TN4 || 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (5743) Kato || 1990 UW || 19 oktober 1990 || M. Akiyama, T. Furuta
|-
| (5744) Yorimasa || 1990 XP || 14 december 1990 || A. Natori, T. Urata
|-
| (5745) - || 1991 AN || 9 januari 1991 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (5746) - || 1991 CK || 5 februari 1991 || M. Arai, H. Mori
|-
| (5747) Williamina || 1991 CO3 || 10 februari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (5748) Davebrin || 1991 DX || 19 februari 1991 || E. F. Helin
|-
| (5749) Urduja || 1991 FV || 17 maart 1991 || E. F. Helin
|-
| (5750) Kandatai || 1991 GG1 || 11 april 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (5751) Zao || 1992 AC || 5 januari 1992 || M. Koishikawa
|-
| (5752) - || 1992 CJ || 10 februari 1992 || N. Kawasato
|-
| (5753) Yoshidatadahiko || 1992 EM || 4 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5754) - || 1992 FR2 || 24 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5755) - || 1992 OP7 || 20 juli 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| (5756) Wassenbergh || 6034 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5757) Tichá || 1967 JN || 6 mei 1967 || C. U. Cesco, A. R. Klemola
|-
| (5758) Brunini || 1976 QZ1 || 20 augustus 1976 || M. R. Cesco
|-
| (5759) Zoshchenko || 1980 BJ4 || 22 januari 1980 || L. G. Karachkina
|-
| (5760) Mittlefehldt || 1981 EX13 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5761) Andreivanov || 1981 ED21 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5762) Wänke || 1981 EG28 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5763) Williamtobin || 1982 MA || 23 juni 1982 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (5764) - || 1985 CS1 || 10 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (5765) Izett || 1986 GU || 4 april 1986 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5766) Carmelofalco || 1986 QR3 || 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (5767) Moldun || 1986 RV2 || 6 september 1986 || E. Bowell
|-
| (5768) Pittich || 1986 TN1 || 4 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (5769) Michard || 1987 PL || 6 augustus 1987 || CERGA
|-
| (5770) Aricam || 1987 RY || 12 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (5771) Somerville || 1987 ST1 || 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (5772) Johnlambert || 1988 LB || 15 juni 1988 || E. F. Helin
|-
| (5773) Hopper || 1989 NO || 2 juli 1989 || E. F. Helin
|-
| (5774) Ratliff || 1989 NR || 2 juli 1989 || E. F. Helin
|-
| (5775) Inuyama || 1989 SP || 29 september 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (5776) - || 1989 UT2 || 29 oktober 1989 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (5777) Hanaki || 1989 XF || 3 december 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (5778) Jurafrance || 1989 YF5 || 28 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (5779) Schupmann || 1990 BC1 || 23 januari 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5780) Lafontaine || 1990 EJ2 || 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (5781) Barkhatova || 1990 SM28 || 24 september 1990 || G. R. Kastel', L. V. Zhuravleva
|-
| (5782) Akirafujiwara || 1991 AF || 7 januari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (5783) Kumagaya || 1991 CO || 5 februari 1991 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (5784) Yoron || 1991 CY || 9 februari 1991 || A. Natori, T. Urata
|-
| (5785) Fulton || 1991 FU || 17 maart 1991 || E. F. Helin
|-
| (5786) Talos || 1991 RC || 3 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (5787) - || 1992 FA1 || 26 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5788) - || 1992 NJ || 1 juli 1992 || R. H. McNaught
|-
| (5789) Sellin || 4018 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5790) Nagasaki || 9540 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5791) Comello || 4053 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5792) Unstrut || 1964 BF || 18 januari 1964 || F. Börngen
|-
| (5793) Ringuelet || 1975 TK6 || 5 oktober 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (5794) Irmina || 1976 SW3 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (5795) Roshchina || 1978 SH1 || 27 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (5796) Klemm || 1978 VK5 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (5797) Bivoj || 1980 AA || 13 januari 1980 || A. Mrkos
|-
| (5798) Burnett || 1980 RL7 || 13 september 1980 || S. J. Bus
|-
| (5799) Brewington || 1980 TG4 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (5800) Pollock || 1982 UV1 || 16 oktober 1982 || A. Mrkos|}

Planetoïdenlijsten